East Concord ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Concord (New Hampshire), im Merrimack County
 East Concord (New York), im Erie County
 East Concord (Vermont), im Essex County